Moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra puede referirse a los siguientes acontecimientos políticos:
 Primer proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra; desarrollada entre el 10 al 18 de septiembre de 2020.
 Segundo proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra; desarrollada entre el 8 de octubre al 9 de noviembre de 2020.